Tilston est un patronyme et un toponyme pouvant désigner:

Patronyme 
Charles Tilston Bright (1832-1888), ingénieur britannique
Eynion de Tilston (né vers 1126), chevalier normand
Frederick Albert Tilston (1906-1992), militaire canadien
Martha Tilston (née en 1975 ou 1976), compositrice et chanteuse folk anglaise, fille de Steve Tilston
Steve Tilston (né en 1950), compositeur et chanteur folk anglais, père de Martha Tilston

Toponyme

Canada 
Tilston, communauté de la municipalité rurale d'Albert dans le Manitoba

Royaume-Uni 
 Tilston, village anglais situé dans le Cheshire au Royaume-Uni.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme